Sem kan verwijzen naar:
Sem (persoon), een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
Sem (Ariège), een gemeente in het Franse departement Ariège
Sem (parochie), in de Deense gemeente Mariagerfjord
Sem (Tønsberg), een dorp in Noorwegen
Georges Goursat (1863-1934), pseudoniem: Sem, een Frans politiek tekenaar uit het begin van de 20e eeuw

SEM kan verwijzen naar:
scanning electron microscopy, zie rasterelektronenmicroscoop
search engine marketing ofwel zoekmachinemarketing
structural equation modeling, een geavanceerde multivariate statistische techniek
standard error of mean of standard error of measurement, de standaardfout van het gemiddelde (statistiek)
semantische test, een testvorm voor het testen van software
SA d’Electricité et de Mécanique, een voormalig industrieel bedrijf in Gent
Studio voor Experimentele Muziek, Studio voor Experimentele Muziek, culturele instelling uit het Antwerpse